Munster kan henvise til:

Steder

Australien 
 Munster, Western Australien, en forstad til Perth

Canada 
 Munster, Ontario, en bydel i Ottawa

Frankrig 
 Munster, Haut-Rhin, en by i Alsace, Frankrig
 Munster, Moselle, en landsby i Lorraine, Frankrig

Tyskland 
 Munster, Niedersachsen, en by Tyskland

Irland 
 Munster, Irland, sydlige provins i Ireland

Sydafrika 
 Munster, KwaZulu-Natal, en by på den sydlige kyst af Kwazulu Natal, Sydafrika

USA 
 Munster, Indiana
 Munster Township, Pennsylvania, en lokalitet i Cambria County

Andet 
 Munster ost - en ost fra Vosges i Frankrig

Se også 
 Münster